Кочкари — название населённых пунктов в России:
 Кочкари — деревня в Ичалковском районе Республики Мордовия, упразднена в 2007 году.
 Кочкари — посёлок в Красноярском районе Самарской области.
 Кочкари — посёлок в Усть-Катавском городском округе Челябинской области.